WTA Тур 1988 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 1988 году он включает:
 Олимпийский турнир в Сеуле;
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 2 Итоговых турнира (общий — в Нью-Йорке, США; дополнительный чемпионат мира для пар — в Токио, Япония)
 2 турнира 1-й категории;
 8 турниров 2-й категории;
 9 турниров 3-й категории;
 9 турниров 4-й категории;
 28 турниров 5-й категории;
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 1988 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 1988 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Итоговый турнир VS (Нью-Йорк); ОИ — Олимпийские игры; К1-К5 — победы на турнирах регулярного сезона.

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Итоговый турнир VS (Нью-Йорк); ОИ — Олимпийские игры; К1-К5 — победы на турнирах регулярного сезона.

Рейтинг WTA

Первые ракетки 1988 года

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Итоговый турнир VS (Нью-Йорк) и Чемпионат мира WTA (Токио); ОИ — Олимпийские игры; К1-К5 — победы на турнирах регулярного сезона.

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Итоговый турнир VS (Нью-Йорк) и Чемпионат мира WTA (Токио); ОИ — Олимпийские игры; К1-К5 — победы на турнирах регулярного сезона.

Первые ракетки 1988 года

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Примечания

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса

Ссылки 
 Официальный сайт WTA 
 Официальный сайт ITF